En ornithologie, le terme capucin désigne des espèces d'oiseaux de la famille des Estrildidae.

Liste des capucins 
Selon la CINFO :
 Capucin à capuchon – Lonchura spectabilis
 Capucin à croupion jaune – Lonchura flaviprymna
 Capucin à dos brun – Lonchura nigriceps
 Capucin à dos marron – Lonchura malacca
 Capucin à poitrine blanche – Heteromunia pectoralis
 Capucin à poitrine noire – Lonchura teerinki
 Capucin à tête blanche – Lonchura maja
 Capucin à tête grise – Odontospiza caniceps
 Capucin à tête noire – Lonchura atricapilla
 Capucin à tête rayée – Lonchura tristissima
 Capucin à ventre blanc – Lonchura leucogastra
 Capucin à ventre roux – Lonchura kelaarti
 Capucin bec-d'argent – Euodice cantans
 Capucin bec-de-plomb – Euodice malabarica
 Capucin bicolore – Lonchura bicolor
 Capucin coloré – Lonchura quinticolor
 Capucin damier – Lonchura punctulata
 Capucin de Hunstein – Lonchura hunsteini
 Capucin de Madagascar – Lemuresthes nana
 Capucin de Nevermann – Lonchura nevermanni
 Capucin de Nouvelle-Bretagne – Lonchura melaena
 Capucin de Nouvelle-Irlande – Lonchura forbesi
 Capucin des Arfak – Lonchura vana
 Capucin des Maoke – Lonchura montana
 Capucin des montagnes – Lonchura monticola
 Capucin domino – Lonchura striata
 Capucin donacole – Lonchura castaneothorax
 Capucin gris – Lonchura caniceps
 Capucin jacobin – Lonchura molucca
 Capucin javanais – Lonchura leucogastroides
 Capucin noir – Lonchura stygia
 Capucin nonnette – Lonchura cucullata
 Capucin pâle – Lonchura pallida
 Capucin pie – Lonchura fringilloides
 Capucin sombre – Lonchura fuscans
 Capucin tacheté – Lonchura leucosticta

Voir aussi 
 Liste des oiseaux de la famille des Estrildidae, avec nom scientifique et vernaculaire(s)

Nom d'oiseau ambigu